

Astronomia 
2558 Viv – asteroide della fascia principale

Codici 
 VIV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vivigani (Papua Nuova Guinea)